Magis w podstawowym znaczeniu terminu: pojęcie z zakresu duchowości ignacjańskiej bądź duchowości jezuickiej
 Magis (katolicki ruch młodzieżowy) – działający w Polsce katolicki ruch młodzieżowy inspirowany prowadzony z czerpaniem z duchowości ignacjańskiej.